"Gimme Shelter", canção dos The Rolling Stones
 Gimme Shelter (1970), documentário sobre turnê dos Rolling Stones
 Gimme Shelter (2013), filme com Vanessa Hudgens e Rosario Dawson